Oxford kan syfta på:

 Oxford down – en fårsort som har sitt ursprung i England
 Oxford United FC – en fotbollsklubb
 Oxford Co. Ltd –leksakstillverkare
 Oxford Blues – en amerikansk ungdomsfilm från 1984
 Oxford Mail – en brittisk dagstidning som grundades 1928

Fordon
 Airspeed Oxford – en motor tillverkad under andra världskriget
 Morris Oxford – en bil

Grammatiskt relaterat 
 Oxford English – en formell stil av engelska
 Oxford English Dictionary – uppslagsverk

Kläder
 Oxfordskor – en skotyp
 Oxford – ett slags tyg och kläder gjorda av detta tyg, se Chambray

Personer
 Biskopen av Oxford
 Greve av Oxford – en titel i det brittiska adelskapet
 Edward Oxford (1800-talet), som försökte mörda drottning Victoria
 Reece Oxford (1998–), en engelsk fotbollsspelare

Religionsrelaterat
 Oxford Group – en väckelserörelse under 1900-talet
 Oxfordrörelsen – en högkyrklig rörelse 1833–1845
 Oxfords stift – ett stift i Oxford i England, grundat 1545
 Katedralen i Oxford, Christ Church Cathedral

Utbildning
 Oxfords universitet – ett kollegialt forskningsuniversitet beläget i Oxford, England
 Oxford University Press – Oxford universitets bokförlag
 Oxford Brookes University – en skola i Oxford i England

Geografi

Kanada 

 Oxford, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 Oxford District – distrikt, England, Oxfordshire, 
 Oxford – grevskapshuvudort, England, Oxfordshire, 
 Oxford Castle – ett slott i Oxford
 Oxford Playhouse – en teater i Oxford

Se även
 Oxford Canal – en kanal
 Oxford Street – en gata i London
 Oxford Island

USA 

 Oxford, Alabama, ort, Calhoun County, 
 Oxford, Arkansas, Izard County, 
 Oxford, Georgia, Newton County, 
 Oxford, Kansas, ort, Sumner County, 
 Oxford, Maryland, ort, Talbot County, 
 Oxford, Mississippi, countyhuvudort, Lafayette County, 
 Oxford, North Carolina, countyhuvudort, Granville County, 
 Oxford, Ohio, Butler County, 
 Oxford, Pennsylvania, Chester County, 
 Oxford, Connecticut, New Haven County, 
 Oxford, Iowa, ort, Johnson County, 
 Oxford, Indiana, Benton County, 
 Oxford, Massachusetts, Worcester County, 
 Oxford, Maine, Oxford County, 
 Oxford, Michigan, ort, Oakland County, 
 Oxford, Nebraska, Furnas County, 
 Oxford, New Jersey, Warren County, 
 Oxford, New York, Chenango County, 
 Oxford, Wisconsin, Marquette County, 
 Oxford Township, New Jersey

Se även
 Oxford County – flera
 Mount Oxford – flera